Gonia (Kreta), een dorp in de Griekse periferie Kreta
Gonia (geslacht), een geslacht van vliegen uit de familie van de sluipvliegen